Miejsca o nazwie Burgoon:
 Burgoon – wieś w USA, Hrabstwo Sandusky w stanie Ohio 
 Burgoon Formation – formacja geologiczna w Appalachach

Osoby o nazwsku Burgoon:
 Judee K. Burgoon – profesor komunikacji i profesor Studiów nad Rodziną i Rozwoju Człowieka na University of Arizona i University of Oklahoma.
 Isadore H. Burgoon (1839–1917) – żołnierz, działacz społeczny i polityczny, mason i filantrop